Ефим Ильич Осипенко (1902—1981) — советский партизан, минёр, участник Великой Отечественной войны, обладатель медали «Партизану Отечественной войны» за № 000001.

Биография 
Родился 7 января 1902 года в деревне Ильсов Черниговской губернии.

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. До Великой Отечественной войны работал в уголовном розыске — был начальником Сухиничского отделения милиции. На войну был призван в городе Сухиничи Сухиничского района Западной области . Вел подпольную работу в тылу врага в Тульской области, принял участие во многих операциях.

Был минёром, командиром группы подрывников, впоследствии стал командиром мобильной группы партизанского отряда «Передовой», действовавшего в Тульской области. В районе станции Мышбор после отказа взрывателя самодельной мины Осипенко взорвал заряд, ударив по детонатору шестом от железнодорожного знака. В результате был пущен под откос шедший к фронту эшелон (паровоз и три платформы с танками); сам партизан был тяжело ранен и потерял зрение.

Войну окончил начальником штаба партизанского отряда. После войны жил с женой и двумя сыновьями в городе Сухиничи. Занимался домашним хозяйством, вёл патриотическую работу, проводил встречи со школьниками и студентами. На протяжении десяти лет его выбирали депутатом городского совета, он был председателем торговой комиссии.

Умер в 1981 году.

Награды 

 Награждён орденами Ленина и Красного Знамени.
 Награждён медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й (за № 000001) и 2-й степеней, а также другими медалями СССР.
 Почетный гражданин Суворовского района Тульской области с 1966 года.

Память 
 В настоящее время в Центральном музее МВД России экспонируется удостоверение Осипенко к медали «Партизану Отечественной войны I степени» за № 000001.
 Именем партизана названа одна из улиц города Сухиничи.

Примечания

Ссылки 
 Пять подвигов советских партизан 
 О любви к Отечеству — без назидания 
 Милиция в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)
 Ветераны комсомола ведут работу по подготовке к 100-летию со дня создания ВЛКСМ 

Участники Гражданской войны в России
Партизаны Великой Отечественной войны